Келантан () — малайский топоним, название и имя:

 Келантан — султанат в Малайзии, штат Малайзии
 Келантан — река в Малайзии в штате Келантан
 Келантан (футбольный клуб) — футбольный клуб из города Кота-Бару (Келантан)
 Осман Келантан — малайзийский писатель